Взлёт:
 «Взлёт» (другое название «Аэропорт») — советский фильм 1963 года, реж. Наны Мчедлидзе.
 «Взлёт» () — румынский фильм 1971 года, реж. Тимотей Урсу.
 «Взлёт» — советский двухсерийный фильм 1979 года, реж. Саввы Кулиша.
 «Взлёт» — казахский фильм 2002 года, реж. Марата Сарулу.
 «Взлёт» — корейский фильм 2009 года, реж. Ким Ён Хва.
 «» — американский фильм 2011 года, реж. Лекси Александр.